Niemcy:
 Elxleben – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Elxleben – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda